Влади́мир Григо́рьев:
 Григорьев, Владимир Александрович (1948—1993) — советский футболист.
 
 Григорьев, Владимир Валерьевич (род. 1971) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 
 
 Григорьев, Владимир Владимирович (род. 1978) — российский биатлонист.
 Григорьев, Владимир Георгиевич (род. 1967) — российский солист балета.
 
 Григорьев, Владимир Иосифович (1915 — ?) — художник.
 Григорьев, Владимир Николаевич (генерал) (1851—?) — русский военачальник.
 Григорьев, Владимир Николаевич (1938—2017) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Григорьев, Владимир Сергеевич (1910—1986) — советский деятель, специалист в области строительства.
 Григорьев, Владимир Фёдорович (род. 1949) — российский политик, депутат Государственной думы II созыва.
 Григорьев, Владимир Яковлевич (род. 1929) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону.
 Примечания